Katwijk steht für:

 Katwijk, Stadt in der Provinz Südholland, Niederlande
 Katwijk (Land van Cuijk), ein Dorf in der Gemeinde Land van Cuijk, in der niederländischen Provinz Noord-Brabant

Katwijk ist der Familienname folgender Personen:

 Alain van Katwijk (* 1979), niederländischer Radrennfahrer
 Alfons van Katwijk (* 1951), niederländischer Radsportler
 Jos van Katwijk, niederländischer Kunsthändler
 Paul van Katwijk (1885–1974), US-amerikanischer Pianist, Dirigent und Komponist
 Piet van Katwijk (* 1949), niederländischer Radrennfahrer